2 miejscowości w Estonii:
 Tõrma – wieś w Virumaa Zachodnia, w gminie Rakvere.
 Tõrma – wieś w prowincji Rapla, w gminie Rapla.